La Royal Navy britannica ha avuto tre navi con il nome di HMS Sikh

  – torpediniera varata nel 1889 per la Royal Indian Marine, trasferita alla Royal Navy nel 1892, venduta per la demolizione nel 1920.
  – cacciatorpediniere della classe S, varato nel 1918 e venduto per la demolizione nel 1927.
  – cacciatorpediniere della classe Tribal, varato nel 1937 e affondato nel 1942 durante l'operazione Daffodil.